Fuglebjerg, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Storstrøm, il comune aveva una popolazione di 6.582 abitanti (2005) e una superficie di 141 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Fladså, Holmegaard e Suså per dare luogo al riformato comune di Næstved compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi
Næstved